Once buques de la Royal Navy británica, han sido nombrados HMS Unicorn, por la criatura mitológica, el unicornio:

  fue un navío con 36 cañones capturado a Escocia en 1544 y vendido en 1555.
  fue un navío de 56 cañones botado en 1634 y vendido en 1687
  también conocido como Little Unicorn (pequeño unicornio), fue un brulote con 18 cañones, originalmente de nacionalidad holandesa con el nombre Eenhoorn. Fue capturado en 1665 fue utilizado en 1666
  fue un buque con 6 cañones adquirido en 1666 y hundido como bloqueo en Chatham en junio de 1667
  fue una fragata de 28 cañones, botada en 1748 y desguazada en 1771
  fue una fragata de 20 cañones botada en 1776 y capturada por el buque francés Andromaque en 1780. fue recapturado y nombrado HMS Licorne en 1781 y desguazado en 1814.
  fue una fragata de 36 cañones botado en 1782. Fue renombrado HMS Thalia en 1783 y desguazado en 1814.
  fue una fragata de 32 cañones, botada en 1794 y desguazada en 1815.
  fue una fragata de clase Ledabotada en 1824, y convertida en almacén de pólvora en 1860. Fue asignada a la reserva de la Royal Naval Reserve desde 1873. Fue renombrado HMS Unicorn II en 1913 y HMS Cressey desde 1941 hasta 1959. Fue entregada a una sociedad preservadora en 1968, y se conserva como buque museo en Dundee.
  fue un portaaviones de mantenimiento botado en 1941 y desguazado en 1960
  fue un submarino de clase Upholder botado en 1992. Fue vendido a Canadá en 2001 y renombrado HMCS Windsor

Referencias 
 Buques de la Royal Navy, Registro completo de los buques de la Royal Navy. Edición revisada de 2006 de J. J.Colledge y Ben Warlow, publicado en Londres por la editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés)

Nombres de buques británicos